Сабер — деревня в Республике Марий Эл Российской Федерации.
 Сабер, Абделилах (род. 1974) — марокканский футболист.
Сабер, Ибрагим (1945—2019) — пакистанский и бангладешский хоккеист на траве.